Onderdistrict in Indonesië
 Wanaraja (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Wanaraja (Wanayasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Wanaraja (Wanaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java